kaf, het omhulsel van graanvruchten (graankorrels) dat overblijft na het dorsen;
kafnaald (gras), een uitsteeksel van het lemma (schutblad);
kafnaald (passiebloem), een uitsteeksel van de kelkbladeren; 
kaf (letter), een Hebreeuwse letter;
kaf sofiet, een variant van de Hebreeuwse letter kaf; 
Kaf (Arabische letter), een Arabische letter;
Kandahar International Airport, een vliegveld in Kandahar (Afghanistan);
Tuinkabouterbevrijdingsfront (Kabouter Actie Front - KAF), een beweging die zich inzet voor de vrijheid van tuinkabouters.